Als Europameisterschaft 1992 oder EM 1992 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1992 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 1992 in Toulon (Frankreich)
 Badminton-Europameisterschaft 1992 in Glasgow (Großbritannien)
 Bob-Europameisterschaft 1992 in Königssee (Deutschland)
 Curling-Europameisterschaft 1992 in Perth (Großbritannien)
 Dreiband-Europameisterschaft 1992 in Kairo (Ägypten)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1992 in Lillehammer und Hamar (Norwegen)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1992 in Lausanne (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1992 in Heerenveen (Niederlande)
 Fechteuropameisterschaften 1992 in Lissabon (Portugal)
 Fußball-Europameisterschaft 1992 in Göteborg, Solna, Malmö und Norrköping (Schweden)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1992
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1992 in Deutschland
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1992 in Zypern
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1992 in Szekszárd (Ungarn)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1992 (Frauen) in Loures (Portugal)
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 1992 in der Schweiz
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 1992 in Ungarn
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1992 in Acireale (Italien)
 Karate-Europameisterschaft 1992 in Den Bosch (Niederlande)
 Judo-Europameisterschaften 1992 in Nantes (Frankreich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1992
 Poolbillard-Europameisterschaft 1992 in Velden am Wörther See (Österreich) und Ljubljana (Slowenien)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1992 in Jönköping (Schweden)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1992 in Ratschings (Italien)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1992 in Winterberg (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 1992 in Kopenhagen (Dänemark) und Kaposvár (Ungarn)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1992 in Stuttgart (Deutschland)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1992 in Debrecen (Ungarn)
 Sprintschwimmeuropameisterschaften 1992 in Espoo (Finnland)
 Squash-Europameisterschaft 1992 in Rotterdam (Niederlande)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1992 in Aix-en-Provence (Frankreich)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1992 in Valencia (Spanien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1992 in Stuttgart (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 1992 (Frauen) in Nantes (Frankreich)
 Turn-Europameisterschaften 1992 (Männer) in Budapest (Ungarn)

!Europameisterschaft 1992
1992